Ladebrücke steht für:

 die Überladebrücke, an Laderampen
 die Ladefläche von Nutzfahrzeugen